Сара́товская областна́я универса́льная нау́чная библиоте́ка — крупная библиотека, а также культурный и информационно-образовательный центр Саратовской области.

История 
Библиотека была открыта 4 марта 1831 года по инициативе президента Императорского Вольно-экономического общества графа Н. С. Мордвинова.

Вначале это было небольшое собрание книг и журналов, перемещавшееся из одного помещения в другое. Читателей также было немного. В 1899 году библиотеку перевели в только что построенное по проекту архитектора Н. М. Проскурнина здание Народной аудитории. К тому времени  её коллекции уже составляли более десятка тысяч томов.

Фонды 
Учреждение располагает обширными фондами, кроме современных изданий имеется много экземпляров редких книг и журналов (XVIII — начала XX вв.).

Организационная структура

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт библиотеки
 Саратовская областная универсальная научная библиотека
 Большая Саратовская Энциклопедия: Кинотеатр "Ударник"

Н
Организации, основанные в 1831 году
Научные библиотеки России
Крупнейшие библиотеки России
Появились в 1831 году в России